Zabarella er et italiensk efternavn, der henviser til blandt andre:

 Francesco Zabarella (1360–1417) – kardinal og ærkebiskop af Firenze
 Jacopo Zabarella (1533–1589) – professor ved universitetet i Padova

Efternavne